Klaus Vrieslander ist der Name folgender Personen:

* Klaus Vrieslander (Maler) (1909–1944), deutscher Maler und Poet 
 Klaus Vrieslander (Bildhauer) (1940–2019), deutscher Bildhauer, Zeichner und Kunstlehrer